Али́я () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас. Занимает площадь 600 км². Население — 998 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 145 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса